То́мас (, ) — английское и немецкое имя и фамилия. Происходит от  — «близнец».

Носители имени 
 Томас I (1178—1233) — граф Савойский с 1189 года, князь Пьемонта.
 Томас II (1199/ок. 1202—1259) — граф Фландрии и Геннегау в 1237—1244 году, князь Пьемонта с 1247 года.
 Томас Британский (? — ?) — англо-нормандский поэт XII века.
 Честный Томас (1220 — ок. 1290) — бард, персонаж шотландского фольклора.
 Томас (? — XII век) — дедушка и регент Рубена II, седьмого по счету правителя Киликийского армянского царства.
 Леон Томас III (род. 1993) — американский актёр, певец, автор песен, музыкант и танцор.
 Томас де Бомон, 6-й граф Уорик (1208—1242) — 6-й граф Уорик, сын Генриха де Бомон, 5-го графа Уорика, и Филиппы Бассет.
 Томас де Бошан, 11-й граф Уорик (1313—1369) — 11-й граф Уорик, английский военачальник во время Столетней войны.
 Томас де Бошан, 12-й граф Уорик (1338—1401) — 12-й граф Уорик, английский аристократ и военачальник.
 Томас де Клер, 1-й барон Томонд (ок. 1245/1246—1287) — 1-й барон Томонд.
 Томас де Марль (1073—1130) — французский рыцарь, синьор замка Куси, участник Первого крестового похода.
 Томас Мангриотис (1882—1944) — греческий политик, бизнесмен, мэр города Яница.
 
 Томас Савойский-Кариньянский (1595—1656) — 1-й принц Кариньяно в 1620—1656 годах, граф Суассона в 1641—1656 годах.

Носители фамилии

А 
 Томас, Адам (род. 1988) — английский актёр.
 Томас, Айван (род. 1974) — валлийский бегун на 400 м, чемпион мира и Европы, вице-чемпион Олимпийских игр 1996 года.
 
 Томас, Айра (1881—1958) — американский бейсболист.
 Томас, Акил (род. 2000) — канадский хоккеист.
 Томас, Алисса (род. 1992) — американская баскетболистка.
 Томас, Альберт Генри (1888—1963) — британский боксёр, чемпион летних Олимпийских игр 1908 года.
 Томас, Аннамари (род. 1971) — нидерландская конькобежка.
 Томас, Антония (род. 1986) — английская актриса.

Б 
 Томас, Бетти (род. 1948) — американская актриса и режиссёр.
 Томас, Би Джей (1942—2021) — американский певец.
 Томас, Билл — см. Томас, Уильям.
 Томас, Бретт (род. 1959) — американский серийный убийца.
 Томас, Брин (1912—2005) — валлийский и британский хоккеист на траве, крикетчик, баскетболист, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1948 года.
 Томас, Брэндон (1848—1914) — английский драматург, актёр, певец.

В 
 Томас, Вальтер Бабингтон (1919—2017) — новозеландский участник Второй мировой войны, генерал-майор британской армии и писатель.
 Томас, Виктор (род. 1985) — испанский гандболист.
 Томас, Вернер (род. ок. 1931) — швейцарский музыкант и композитор.

Г 
 Томас, Гарри (1901 — ?) — валлийский футболист.
 
 Томас, Георг (1890—1946) — немецкий генерал.
 Томас, Геррит (род. 1973) — немецкий музыкант.
 Томас, Гордон (1921—2013) — британский шоссейный велогонщик.
 Томас, Гровенор (1856—1923) — австралийский и британский художник-постимпрессионист, член шотландской группы живописцев «Глазго Бойз».

Д 
 Томас, Д. М. (род. 1935) — британский писатель, поэт, переводчик.
 Томас, Дайан (1946—1985) — американская сценаристка.
 Томас, Деби (род. 1967) — американская фигуристка, чемпионка мира, двукратная чемпионка США и бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 1988 года.
 Томас, Дейв (род. 1949) — канадский актёр-комик и сценарист.
 Томас, Дейв (род. 1956) — британский программист и автор книг по программированию.
 Томас, Деон (род. 1971) — американский и израильский баскетболист.
 Томас, Джаррет (род. 1982) — американский сноубордист, выступавший в хафпайпе.
 Томас, Джей (1948—2017) — американский актёр-комик и радиоведущий.
 Томас, Джейк (род. 1990) — американский актёр.
 
 Томас, Джерейнт (род. 1986) — британский шоссейный и трековый велогонщик.
 Томас, Джереми (род. 1949) — британский кинопродюсер.
 Томас, Джерри (1830—1885) — американский бармен.
 Томас, Джером (род. 1983) — английский футболист.
 Томас, Джефф — канадский кёрлингист и тренер.
 Томас, Джим (род. 1974) — американский теннисист.
 
 
 Томас, Дилан (1914—1953) — валлийский поэт, драматург, публицист.
 
 Томас, Дороти (1899—1977) — американский социолог и экономист.
 Томас, Дуайт (род. 1980) — американский легкоатлет.
 Томас, Дэвид (род. 1927) — британский хоккеист на траве.

Ж 
 Томас, Жаклин (род. 1961) — британская виолончелистка.
 Томас, Жасмин (род. 1989) — американская баскетболистка.

И 
 Томас, Имоджен (род. 1982) — уэльская актриса, фотомодель и телевизионная персона.
 Томас, Иосиф (1934—1999) — архиепископ Басры Халдейской католической церкви.
 Томас, Йен (род. 1997) — бельгийский певец.

Й 
 Томас, Йоханнес (род. 1949) — немецкий гребец.

К 
 Томас, Карл Густав Адольф (1834—1887) — немецкий художник-пейзажист.
 
 Томас, Каталина (1533—1574) — католическая святая, мистик.
 Томас, Кенни (род. 1977) — американский баскетболист.
 Томас, Кир (1825—1910) — американский энтомолог и этнолог.
  (род. 1933) — британский историк.
 Томас, Киэно (род. 1977) — тринидадский футболист.
 Томас, Кларенс (род. 1948) — американский юрист, член Верховного суда США.
 Томас, Крайслер (1934—2013) — гренадский политик.
 Томас, Крис (род. 1947) — британский музыкальный продюсер и звукорежиссёр.
 Томас, Кристал (род. 1989) — американская баскетболистка.
 Томас, Кристи (род. 1982) — американская баскетболистка.
 Томас, Курт (1956—2020) — американский гимнаст.
 Томас, Курт (род. 1972) — американский баскетболист.
 Томас, Кэмерон (род. 2000) — игрок в американский футбол.
 Томас, Кэрол (род. 1938) — американский историк, специалист по греческой истории, эллинист.

Л 
 Томас, Латойя (род. 1981) — американская баскетболистка.
 Томас, Лэнс (род. 1988) — американский баскетболист.
 Томас, Люк (футболист, 2001) (род. 2001) — английский футболист.
 Томас, Люэлин (1903—1992) — британский и американский физик.

М 
 
 Томас, Макс (1891—1945) — группенфюрер СС, командир айнзацгруппы C.
 Томас, Маргарет Хейг (1883—1958) — британская предпринимательница и суфражистка.
 Томас, Марко (род. 1985) — хорватский профессиональный баскетболист.
 Томас, Марло (род. 1937) — американская актриса, продюсер и общественный деятель.
 Томас, Меамеа (1987—2013) — тяжелоатлет, представлявший на международных стартах Кирибати, победитель и призёр Тихоокеанских мини-игр.
 Томас, Микалейн (род. 1971) — современная американская художница.
 Томас, Мики (род. 1954) — валлийский футболист.
 Томас, Мишель (1969—1998) — американская актриса кино и озвучивания.

Н 
 Томас, Найджел (род. 2001) — нидерландский футболист.
 Томас, Наташа (род. 1986) — датская популярная певица и композитор.
 Томас, Нед (род. 1936) — английский и валлийский литературный критик.
 Томас, Норман (1884—1968) — американский социалист.
 Томас, Норман (род. 1930) — американский астроном.

О 
 Томас, Ойген (1863—1922) — австрийский дирижёр, композитор и музыкальный педагог нидерландского происхождения.
 Томас, Ойген Адольф (1912—1986) — швейцарский лимнолог и альголог.
 Томас, Олдфилд (1858—1929) — британский зоолог.
 Томас, Олег Константинович (1930—1989) — украинский советский деятель, начальник Одесского морского порта.
 Томас, Олив (1894—1920) — американская актриса немого кино.
 Томас, Остин (1939—2018) — арубский фехтовальщик.

П 
 Томас, Петрия (род. 1975) — австралийская пловчиха, трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира.
 Томас, Пинклон (род. 1958) — американский боксёр-профессионал.
 Томас, Пол (род. ?) — фигурист из Великобритании.

Р 
 Томас, Райан (род. 1994) — новозеландский футболист.
 Томас, Раймонд (род. 1951) — американский военный деятель, генерал-лейтенант армии США.
 Томас, Рене (1865 — ?) — французский стрелок, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1900.
 Томас, Ричард (род. 1951) — американский актёр.
 Томас, Роб (род. 1965) — американский писатель, продюсер и сценарист.
 Томас, Роб (род. 1972) — американский рок-музыкант, поэт-песенник, вокалист.
 Томас, Роберт (род. 1999) — канадский хоккеист.
 Томас, Робин (род. 1949) — американский актёр кино и телевидения.
 Томас, Робин (1962—2020) — чешский и американский математик.
 Томас, Розонда (род. 1971) — американская R’n’B / поп-певица, танцовщица и актриса, участница группы TLC.
 Томас, Рой (род. 1940) — американский автор комиксов и киносценарист, главный редактор Marvel Comics в 1970-е годы.
 Томас, Роналд Стюарт (1913—2000) — валлийский поэт, англиканский священник, общественный деятель.
 Томас, Рон (1950—2018) — американский профессиональный баскетболист.
 
 Томас, Руфус (1917—2001) — американский певец, диджей времён раннего рок-н-ролла.

С 
 Томас, Саймон (род. 1990) — канадский футболист.
 Томас, Сара (род. 1981) — валлийская и британская хоккеистка на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2012 года.
 Томас, Сидни Гилкрист (1850—1885) — английский изобретатель, разработчик томасовского процесса передела чугуна в сталь.
 Томас, Скарлетт (род. 1972) — английская писательница.
 Томас, Соломон (род. 1995) — игрок в американский футбол.
 Томас, Соня (род. 1967) — американка корейского происхождения, известная своими достижениями в скоростном употреблении пищи.
 Томас, Стейси (род. 1978) — американская баскетболистка.
 Томас, Степан (род. 1976) — хорватский футболист.
 Томас, Стив (род. 1963) — канадский хоккеист.

Т 
 Томас, Тайрус (род. 1986) — американский баскетболист.
 
 Томас, Тиллман (род. 1945) — премьер-министр Гренады, лидер либеральной партии Национальный демократический конгресс.
 Томас, Тим (род. 1974) — американский хоккеист.
 Томас, Томми (1899—1988) — американский бейсболист.

У 
 
 Томас, Уэйн (род. 1966) — ямайский бобслеист, тренер сборной Ямайки по бобслею, участник Олимпийских игр 1994 и 1998 годов.

Ф 
Томас, Фёдор Фёдорович (1872—1928) — российский бизнесмен афроамериканского происхождения, прославившийся в индустрии развлечений России и Турции.

Х 
 Томас, Харольд (1909—1933) — новозеландский боксёр.
 Томас, Хелен (1920—2013) — американский автор и новостной корреспондент, колумнист газет медиаконгломерата «Херст корпорэйшн».
 Томас, Хендри (род. 1985) — гондурасский футболист.
 Томас, Хизер (род. 1957) — американская актриса, писательница, сценарист и политический активист.
 Томас, Хью (1931—2017) — британский историк.

Ч 
 Томас, Чарли (род. 1986) — канадский кёрлингист и тренер по кёрлингу.
 Томас, Чарльз Аллен (1900—1982) — американский химик и бизнесмен, принимавший участие в Манхэттенском проекте.
 Томас, Чарльз Сполдинг (1849—1931) — американский политик, сенатор США, 11-й губернатор Колорадо.

Ш 
 Томас, Шан (род. 1953) — валлийская актриса.
 Томас, Шелдон (род. 1972) — тринидадский футболист.

Э 
 
 Томас, Эдвард (1878—1917) — англо-валлийский писатель и поэт.
 Томас, Эдди Кэй (род. 1980) — американский актёр.
 Томас, Эмма (род. 1968) — американский продюсер.
 Томас, Энди (род. 1951) — американский космический инженер и астронавт НАСА австралийского происхождения.
 Томас, Эндрю (род. 1999) — игрок в американский футбол.
 Томас, Эрнст (1916—1997) — немецкий музыкальный критик и администратор.

Составные фамилии 
 Скотт Томас, Кристин (род. 1960) — английская актриса.
 Тилсон Томас, Майкл (род. 1944) — американский дирижёр и композитор.
 Томас-Гринфилд, Линда (род. 1952) — американский дипломат.
 Томас Рока, Хоан (род. 1951) — стрелок из Андорры, участник пяти летних Олимпиад на протяжении 36 лет.
 Томас Скотт, Мелоди (род. 1956) — американская актриса.
 Томас Согеро, Пере Жоан — андоррский дипломат, посол Андорры в Российской Федерации.

Псевдонимы 
 Терри-Томас (настоящее имя Томас Терри Ор-Стивенс; 1911—1990) — британский актёр-комик, наиболее популярный в 1950—1960-х годах.

Топонимы 
 
 Сан-Томас-ди-Акину — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 
 
 
 Томас-Баррон — одна из 16 провинций боливийского департамента Оруро.
 Томас-Гоменсоро — населённый пункт на крайнем севере Уругвая, в департаменте Артигас.
 Томас-стрит, 33 — 29-этажный небоскрёб на улице Томас-стрит в Нью-Йорке.

Кинопродукция 
 «Странный Томас» — фильм режиссёра Стивена Соммерса по одноимённому роману Дина Кунца.
 «Томас и друзья» — британский детский мультсериал.
 «Томас и волшебная железная дорога» — американский фильм.

Другое 
 «Томас» — музыкальная группа.
 Кот Том — главный герой серии мультфильмов «Том и Джерри».
 Мост Винсента Томаса — подвесной мост через гавань Лос-Анджелеса в штате Калифорния, США.
 Прецессия Томаса — кинематический эффект специальной теории относительности.
 Система Томаса — инструмент выявления, оценки, анализа и прогноза деловых, профессиональных и поведенческих характеристик человека.
 Старый Томас — один из самых узнаваемых символов города Таллина (Эстония).

См. также 
 Фома
 Том
 Томми
 Томос
 Thomas
 Сан-Томе